Drive è un brano musicale del rapper italiano Francesco Paura, prima traccia del secondo album in studio Slowfood.

Il brano è stato prodotto dai beatmaker Reka Kawashima e The Jawas.

Video musicale 
Il 27 marzo 2013 è stato pubblicato su YouTube un video promozionale, prodotto dallo stesso Francesco Paura. Il video ufficiale è stato pubblicato il 4 ottobre.

Note

Collegamenti esterni